Baquet ist der Name von:

 Achille Baquet (1885–1956), US-amerikanischer Jazz-Musiker (Klarinette, Saxophon) des New Orleans Jazz
 Dean Baquet (* 1956), US-amerikanischer Journalist
 Frank Baquet (* 1964), deutscher Fotokünstler
 George Baquet (1883–1949), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist des frühen New Orleans Jazz
 Grégori Baquet (* 1970), französischer Schauspieler und Musiker
 Maurice Baquet (1911–2005), französischer Schauspieler, Sportler und Musiker
 Jürgen Baquet (* 1948), deutscher Filmautor und Fotograf, Landesvorsitzender des BDFA-Saarland

Außerdem ist Baquet die Bezeichnung für:
 ein Gerät zur Durchführung „magnetischer“ Heilbehandlungen (Hypnosen) im 18. und 19. Jahrhundert, siehe Gesundheitszuber.
 eine offene Karosseriebauform, ähnlich dem Torpedo (Automobilbauart) und dem Phaeton (Karosseriebauform).

Siehe auch
 Bacquet